Aschot I. ist der Name folgender Personen:

* Aschot I. (Iberien) (der Große; † um 830), Prinz von Iberien und iberischer König von Tao-Klardschetien
 Aschot I. (Armenien) († 890), Prinz und König von Armenien